Der 35. Afrika-Cup (, ) soll 2025 stattfinden. Ehemals sollte die alle zwei Jahre stattfindende internationale Fußballmeisterschaft der Männer in Afrika erstmalig in Guinea ausgetragen werden, doch im September 2022 entzog die Confédération Africaine de Football (CAF), welche das Turnier organiniert, Guinea die Austragung. Voraussichtlich wird das Turnier im Juni und Juli stattfinden, nachdem es seit der Ausgabe 2019 aus dem vorherigen Januar-Fenster verschoben wurde, um Terminkonflikte mit europäischen Klubsaisons zu reduzieren.

Gastgeber 
Am 30. September 2022 gab der Präsident des CAF, Patrice Motsepe, bekannt, dass Guinea die Austragung des Afrika-Cup 2025 entzogen wurde und die Austragung in einem anderen Land stattfinden werde. Motsepe begründete es mit mangelnder Infrastruktur. Es wird ein neuer Bewerbungsprozess gestartet. Eine Entscheidung über den Gastgeber sollte beim CAF-Gipfel am 10. Februar 2023 in Kairo fallen, wurde aber kurzfristig auf unbestimmte Zeit verschoben. Anfang März 2023 wurde der 13. Juli 2023 als mögliches Datum für die Bekanntgabe des Ausrichters genannt.

Folgende Länder haben sich um die Austragung beworben:
 
 
  und

Zeitplanverschiebung 
Am 30. November 2018 entzog die CAF Kamerun die Ausrichtung des Afrika-Cups 2019. Der ehemalige CAF-Präsident Ahmad Ahmad teilte Kamerun jedoch mit, dass es sich bereit erklärt habe, den Afrika-Cup im Jahre 2021 auszurichten. Folglich würde die Elfenbeinküste, ursprünglicher Gastgeber von 2021, den Afrika-Cup 2024 ausrichten, und Guinea, ursprünglicher Gastgeber von 2023, würde den Afrika-Cup 2025 ausrichten. Am 30. Januar 2019 bestätigte der CAF-Präsident die Zeitplanverschiebung nach einem Treffen mit dem ivorischen Präsidenten Alassane Ouattara in Abidjan, die Elfenbeinküste.

Austragungsorte 
Da der Afrika-Cup auf 24 Mannschaften erweitert wurde, werden voraussichtlich sechs Austragungsorte genutzt. Die CAF hat als Anforderungen für Stadien festgelegt, dass je zwei Spielstätten mindestens 15.000, 20.000 und 40.000 Plätze bieten müssen.

Weblinks 
 cafonline.com: Website des afrikanischen Fußballverbandes CAF (englisch, französisch, arabisch)

Einzelnachweise 

2025
Sportveranstaltung 2025